

Biologie
 Trachelium est un genre de plantes de la famille des Campanulaceae.
 Trachelium est un genre d'insectes hétéroptères de la famille des Alydidae.